Лихов — фамилия; имеет женскую форму Лихова.

 Известные носители 
 Лихов, Виталий Кузьмич (род. 1926) — инженер-металлург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный металлург БАССР.
 Лихов, Гавриил Васильевич (1901—1951) — советский военачальник, генерал-майор, участник Гражданской войны, ветеран Великой Отечественной войны. Топоним 
 Лихов переулок — небольшая улица в центре Москвы в Тверском районе между Садовой-Самотёчной улицей и Малым Каретным переулком.

 См. также 
 Лихово
 Лихой